Doctor Samuel León Brindis bezeichnet:

 Samuel León Brindis (1895–1987), mexikanischer Arzt und Militär, Gouverneur von Chiapas
 Doctor Samuel León Brindis (Mapastepec), Ort in Chiapas, Mexiko
 Doctor Samuel León Brindis (Palenque), Ort in Chiapas, Mexiko
 Doctor Samuel León Brindis (Socoltenango), Ort in Chiapas, Mexiko